Sammy Ameobi (né en 1992), joueur anglo-nigérian de football ;
 Shola Ameobi (né en 1981), joueur anglo-nigérian de football ;
 Tomi Ameobi (né en 1988), joueur anglais de football.

Patronyme nigérian